Лес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валь-д’Аран. Занимает площадь 23,45 км². Население — 968 человека (на 2008 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Turismo Les
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Льейды